Hardoi (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Hardoi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hardoi